Tlepolemos (griechisch Τληπόλεμος) ist der Name folgender Personen:

ein Sohn des Herakles, siehe Tlepolemos (Mythologie);
ein Satrap Alexanders des Großen, siehe Tlepolemos (Satrap);
ein Politiker des Ptolemäerreichs, siehe Tlepolemos (Ägypten);
ein weiterer Politiker des Ptolemäerreichs und Regent, siehe Tlepolemos (Regent);
ein weiterer Politiker, verwandt mit den vorigen beiden, Gesandter des Königs Ptolemaios IV.

Tlepolemos steht außerdem für:

(15651) Tlepolemos, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner